Kevin Duhaney (Whitby, Ontario; 2 de junio de 1984) es un artista de voz y actor canadiense, más conocido por su papel de Ethan James, el Blue Dino Ranger en Power Rangers Dino Thunder. En la actualidad reside en Los Ángeles, California al hacer proyectos en Toronto.

Filmografía

Cine 
  Animal 2  (2008) - Tommy
  Ritmos del Barrio  (2007)
  Cuatro Hermanos  (2005) - Keenon
  Crown Heights  (2004) (TV)
  Honey, La Reina del Baile  (2003) - Otis
  Profundamente Normal  (2003) (TV) - Ricky
  Las Confesiones de Tru  (2002) (TV) - Jake
  Treed Murray  (2001) - Carter
  Un Milagro para Helen  (2000) (TV) - Percy
  Hendrix  (2000) (TV) - Jimi joven
  Abajo en el Delta  (1998) - Justin Sinclair
  Fe Ciega  (1998) - David Williams
  Medio Flipado  (1998) - Young Thurgood
  En los Zapatos de su Padre  (1997) (TV) - Bruce
  Bendiciones Familiares  (1996) (TV) - Judd Quincy
  Johnny & Clyde  (1995) (TV) - Chad

Televisión 
  Looped (2014) - Theo
  Drama Total Todos Estrellas (2013) - Cameron
  Drama Total: la Venganza de la Isla (2012) - Cameron
  Skatoony (2012) - Cameron
  The Bridge (2010) - Wes
 The Green Squad - Julian Savage
  Power Rangers S.P.D.  Historia (2005) - Ethan James/Ranger Dino Trueno Azul (2005) - Ethan James/Ranger Dino Trueno Azul
  Power Rangers Dino Thunder  (2004) Serie de Televisión - Ethan James / Ranger Dino Trueno Azul
  Una Segunda Oportunidad  Knockout (2001) - Young Henry
  El Famoso Jett Jackson  Nueva York (1999) - Stomp Kid # 2
  Angela Anaconda  (1999) Series de televisión (voz) - Jimmy Jamal
  Cuentos de la Cripta  Amigo Imaginario (1999) - Jamie
  Los Guerreros Míticos: Guardianes de la Leyenda  Jason y los Argonautas (1998) - Young Jason
  Los Nuevos Misterios del Fantasma Escritor  Futuro Perfecto (1997) - Malcolm El Malvado Rapero (1997) - Malcolm
  ENG  El Efecto de Enfriamiento (1989) - Niño #1

Enlaces externos 
 

Actores de Ontario
Actores de televisión de Canadá
Actores de cine de Canadá